Illutsiaat Iluat bezeichnet:
 Illutsiaat Iluat (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Illutsiaat Iluat (Fjord), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland